W przeszłości istniały różne gminy o tej samej nazwie:

 gmina Stara Wieś – dawna gmina, powiat bychawski, woj. lubelskie (z siedzibą w Starej Wsi Pierwszej)
 gmina Stara Wieś – dawna gmina, powiat rawski,  woj. warszawskie/łódzkie (z siedzibą w Starej Wsi)
 gmina Stara Wieś – dawna gmina, powiat siedlecki, woj. lubelskie/warszawskie (z siedzibą w Starej Wsi, dzielnicy Siedlec)
 gmina Stara Wieś – dawna gmina, powiat słonimski, woj. nowogródzkie
 gmina Stara Wieś – dawna gmina, powiat węgrowski, woj. lubelskie/warszawskie (z siedzibą w Starejwsi)
 gmina Stara Wieś – dawna gmina, powiat nowomiński, gubernia warszawska (z siedzibą w Starej Wsi)

Zobacz też 
Gmina Nowa Wieś